České a slovenské příjmení Uher nese více různých osobností:

 Anežka Hrabětová-Uhrová (1900–1981) – česká botanička
 Augustin Uher (1908–1985) – český novinář, spisovatel a historik
 Daniel Uher z Jenčic – probošt litoměřické kapituly v letech 1614–1617
 David Uher (* 1967) – hudebník, bubeník skupiny Neřež
 David Uher (* 1970) – akademik, český sinolog, filolog
 František Uher (rozcestník) – více osob
 Hugo Uher (1882–1945) – německý sochař v Karlových Varech
 Ivo Uher (* 1973) – český politik
 Jan Uher (1891–1942) – český vysokoškolský pedagog
 Jindřich Uher (1911–1985) – český politik, poslanec a ministr KSČ
 Josef Uher (rozcestník) – více osob
 Libor Uher (* 1971) – český horolezec
 Martin Uher – více osob
 Miloš Uher (1914–1945) – slovenský partyzán a organizátor partyzánského hnutí
 Natalie Uher (1968) – rakouská herečka a modelka
 Pavol Uher (1931–???) – slovenský politik KSS z Trenčínska, poslanec FS za normalizace
 Petr Uher – více osob
 Rudolf Uher (1913–1987) – slovenský sochař
 Štefan Uher (1930–1993) – slovenský režisér a scenárista
 Vladimír Uher (1925–2016) – český fotograf architektury
 Zdeněk Uher (* 1936) – český hokejista a hokejový trenér

jiné významy
 Uher (elektronika) – značka profesionální audiotechniky a elektroniky
 Uher (Polsko) – vesnice v Polsku
 uher (tasemnice) – označení lárválního stádia tasemnic

Související články 
 Uhry